Kazimierz Adamski (ur. 1937) – polski polityk
 Kazimierz Adamski (ur. 1964) – polski rzeźbiarz